The Burning Red — третий студийный альбом грув-метал-группы Machine Head. Издан в 1999 году и является вторым самым продаваемым альбомом группы в США после Burn My Eyes.

Альбом ознаменовал отход от звучания Machine Head на двух предыдущих альбомах, записанных на стыке грув-метала и треш-метала. В музыкальном плане The Burning Red представляет сочетание традиционного для коллектива звучания грув-метала с влияниями популярного в те годы ню-метала. Основными темами лирики песен являются проблемы общества, личные переживания и депрессия.

Релиз получил в основном положительные оценки критиков и показал уверенное выступление в чартах. В США было продано более 134 000 копий альбома, а в Великобритании — более 60 000 экземпляров.

Запись 
В 1998 году, после записи альбома The More Things Change гитарист Логан Мейдер покинул Machine Head. Его место занял Ару Ластер. В качестве продюсера для предстоящей пластинки был приглашен Росс Робинсон.

К концу 1990-х ню-метал уже полностью сложился как самостоятельный жанр и вошёл в мейнстрим. Многие лейблы стали интенсивно подписывать новые группы, исполняющие музыку в этом стиле. На лето 1999 года было запланировано два крупных релиза ню-метал-коллективов Limp Bizkit и Slipknot. В связи с этим, руководство лейбла Roadrunner Records попросило Machine Head изменить звучание.

Альбом записывался в калифорнийской студии Indigo Ranth в Малибу. Микширование проводилось в Larrabee Sound Studios в Голливуде, завершающий мастеринг был осуществлен в Sterling Sound Studios в Нью-Йорке.

12 июля 1999 года альбом попал в эфир радиостанций, а 27 июля состоялся официальный релиз. 31 октября 1999 года вышел первый сингл с альбома — «Silver». В поддержку релиза музыканты отправились в турне по Америке, Европе и Японии. В 2000 году было издано ещё два сингла — «The Blood, the Sweat, the Tears» и «From This Day», на последний был снят видеоклип.

Музыкальный стиль 
Работая над The Burning Red, группа внесла в свою музыку рэп-вокал (например «Desire to Fire»), что по мнению фанатов стало следствием прихода в коллектив Ластера. Однако, это изменение в звучании не стало единственным: так на композиции «The Blood, the Sweat, the Tears» была использована диско-партия ударных, а на «Silver» — крунер-вокал. Ссылаясь на нехватку треков для Стороны «Б», продюсер Росс Робинсон, после прослушивания импровизаций Робба Флинна на репетиции, предложил группе записать кавер-версию песни The Police, «Message in a Bottle».

Джоэл Макайвер, комментируя альбом, говорил, что кто-то может отвергать альбом, как ню-метал-релиз, однако это не отменяет того, что The Burning Red это «атмосферный, эмоциональный грув-метал, к которому Machine Head стремились в этот период своей карьеры». Рик Андерсон из AllMusic назвал альбом «аггро-металом». Отвечая на критику в адрес релиза, Макклейн заявил, что группа не пыталась подражать популярным тенденциям; они просто «хотели звучать по-другому». Флинн утверждал, что коллектив посчитал свои предыдущие два альбома слишком похожими друг на друга, в связи с чем музыканты и решили обратиться к другим разновидностям метала.
Эми Скьяретто из CMJ писал, что, благодаря Робинсону, ранее продюсировавшему Limp Bizkit и Korn, The Burning Red продемонстрировал прогресс Machine Head в поиске собственного звучания, отвергнув при этом какие-либо упрёки в копировании ведущих ню-метал-групп.

Основными темами альбома стали личные переживания и социальные противоречия. Трек «Devil With the King’s Card» посвящен бывшему гитаристу группы Логану Мейдеру. В песне «Five» говорится о сексуальном насилии, которому Флинн подвергался в пятилетнем возрасте. По его словам, композиция стала самой для него трудной на альбоме, и он никогда бы не стал исполнять её на сцене.

Критика и коммерческий успех 

The Burning Red был благосклонно принят критиками и продемонстрировал хорошие продажи, однако смена группой имиджа и музыкального направления привели к тому, что ряд критиков и фанатов посчитали коллектив «продавшимся». Рик Андерсон из AllMusic был одним из тех, кто похвалил альбом: по его мнению, Machine Head «звучат более свободно и менее ограниченно чем раньше». Дэвид Джарман из CMJ назвал альбом «в значительной степени агрессивной обыденной коммерцией» для фанатов, знакомых с метал-музыкой конца 1990-х. При этом он отметил, что слушатели всё равно могут ожидать от альбома «оглушительного грубого звука»..

The Burning Red стал одним из самых продаваемых альбомов коллектива, дебютировав на 88-й позиции в Billboard 200. В Великобритании было продано свыше 60 000 экземпляров пластинки, а в США — более 130 000.

Список композиций

Участники записи 
 Machine Head
 Робб Флинн — вокал, соло и ритм-гитара
 Ару Ластер — соло и ритм-гитара
 Адам Дьюс — бас-гитара
 Дэйв Макклейн — ударные
 Производство
 Роб Агнелло — звукоинженер
 Терри Дэйт — микширование
 Тед Дженсен — мастеринг
 Чак Джонсон — звукоинженер
 Тед Рейгер — ассистент звукоинженера
 Росс Робинсон — продюсер

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы 1999 года
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Machine Head
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы, спродюсированные Россом Робинсоном
Альбомы ню-метала